Queen & Elizabeth (クイーン&エリザベス) é uma dupla japonesa de J-pop, baseado nos personagens de ficção com o mesmo nome da série da TV Asahi Kamen Rider Double. Com as cantoras Tomomi Itano e Tomomi Kasai realizando sob os nomes dos personagens que interpretam na série.

Cantoras
Queen (クイーン) - Tomomi Itano
Elizabeth (エリザベス) - Tomomi Kasai

Discografia

Obs:*Ainda em vendas.

Ligações externas
 Perfil na Oricon
 Wiki.JPopStop.com

 

Bandas do Japão
Bandas de J-pop
Duos musicais
Girl groups do Japão
Bandas formadas em 2010
Bandas extintas em 2010